Челмозеро — лимноним:

 Челмозеро — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Челмозеро — озеро в Пудожском районе Карелии.
 Челмозеро — озеро в Архангельской области.

Примечания